Belgic (navire de 1873)
 Belgic (navire de 1885)